Forkortelsen DFI har flere betydninger og kan henvise til flere artikler:

 Det Danske Filminstitut
 Development Flight Instrumentation
 Den Frivillige Indsatsstyrke
 DFI Inc. - Computerproducent